Onderdistrict in Indonesië
 Singaparna (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Singaparna (plaats), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java